

Patronyme 

 Eduardo Astengo (1905-1969), joueur international péruvien de football.
 Fernando Astengo (1960-), joueur de football international chilien.

Bâtiments 
 Le Palais Astengo, bâtiment néo-Renaissance de Florence (Italie).
 La Villa Astengo, palais Art nouveau de Rome (Italie).